Le mot pika peut désigner plusieurs choses différentes selon le contexte :

Zoologie 
 Pika, ou Ochotna, un petit mammifère de la famille des Ochotonidae.
 Pika sarde (Prolagus sardus) un petit mammifère disparu de la faille des Prolagidae, variante de pika présente en Corse et en Sardaigne durant le quaternaire jusqu'à son extinction à l'époque romaine.
Pika à collier ou (Ochotona collaris), un petit mammifère de la famille des  et de l'ordre des lagomorphes, regroupant aussi les lièvres et les lapins.
Pika de Royle ou (Ochotona roylei), une espèce de la famille des .
Pika roux ou (Ochotona rutila), une espèce de la famille des .

Toponymes

Lac Pika, lac dans Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, dans les Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 20' 29" Nord; 75° 13' 15" Ouest.
Lac Pika (rivière Pika), lac dans Lac-Achouakan (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 01' 15" Nord; 71° 34' 31" Ouest.
Petit lac Pika, étang dans Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 20' 45" Nord; 75° 13' 29" Ouest.
Rivière Pika, rivière dans les territoires non organisés de Lac-Achouakan (MRC Lac-Saint-Jean-Est) et de Lac-Ministuk (MRC Le Fjord-du-Saguenay), au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 07' 01" Nord; 71° 28' 48" Ouest.

Arts 
, est un groupe de J-pop du Hello! Project, créé à titre temporaire en 2007 dans le cadre de la série anime Kirari (Kirarin Revolution), le temps d'un single dont les deux titres servent de génériques à la série.
  est le troisième album studio complet de la chanteuse pop japonaise Kyary Pamyu Pamyu.

Manga 
 Pika !, une onomatopée japonaise désignant un choc électrique.
 Pika, le diminutif du pokémon Pikachu
Pika Édition, une maison d'édition francophone spécialisée dans le manga, fondée en 2000.

Voir aussi 
Pica